Ce tableau présente la liste des présidents de Malte depuis la proclamation de la République, le .

Le  la constitution fut révisée et Malte devint une république au sein du Commonwealth, avec l'autorité exécutive conférée à un président maltais. Le Président est nommé par le Parlement. À son tour, le président nomme en tant que premier ministre le chef du parti qui remporte la majorité des sièges parlementaires lors d'une élection générale pour la Chambre unicamérale.

Liste

Articles connexes 
 Président de Malte

Malte
présidents